Bosporusbrücke ist wahlweise die Bezeichnung für drei Brücken über den Bosporus:

 die Brücke der Märtyrer des 15. Juli, auch erste Bosporus-Brücke, die Beşiktaş und Üsküdar miteinander verbindet
 die neuere Fatih-Sultan-Mehmet-Brücke, 5 Kilometer weiter nördlich
 die Yavuz-Sultan-Selim-Brücke, nochmals 13 km weiter nördlich, an der Einfahrt zum Schwarzen Meer.